

Presentación previa 
Jiří Veselý fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en Cuartos de final ante Mikhail Kukushkin.

Mikhail Kukushkin derrotó en la final a Márton Fucsovics.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Cuartos de final)
  Lukáš Rosol (Cuartos de final)
  Jiří Veselý (Cuartos de final)
  Íñigo Cervantes (Semifinales)

<ol start=5>
  Damir Džumhur ''(Primera ronda, retiro)
 ''' Mikhail Kukushkin (Campeón)
  Rogério Dutra Silva ''(Segunda ronda)
  Robin Haase ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Prostějov 2016